

Компанії 
 Tata Group, найбільша бізнес-група Індії.
 Tata Capital
 Tata Communications — найбільша в Індії телекомунікаційна компанія на ринку міжнародних каналів, корпоративних даних та інтернет доступу
 Tata Consultancy Services
 Tata Elxsi
 Tata Interactive Systems
 Tata Motors
 Tata Power.
 Tata Steel, п'ята найбільша сталеливарна компанія світу.
 Tata Tea Limited, друга найбільша чайна компанія.
 Tata Teleservices, друга в Індії CDMA компанія.
 Tata DoCoMo, GSM мобільна компанія у альянсі з NTT docomo
 Tata Chemicals
 Tata Sky
 Tata Sons

Інститути 
 Tata Institute of Fundamental Research
 Tata Institute of Social Sciences
 Indian Institute of Science
 Nettur Technical Training Foundation R D Tata Technical Education Centre Jamshedpur
 National Centre for Performing Arts
 Tata Management Training Centre
 Tata Memorial Hospital

Див. також 
 Тата (значення)